Скоково — название населённых пунктов в России:

 Скоково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Скоково — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Скоково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Скоково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Скоково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Скоково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Скоково — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Скоково — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Скоково — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Скоково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Скоково — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Скоково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Скоково — деревня в Фировском районе Тверской области.
 Скоково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Скоково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Скоково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Скоково — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Скоково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.